Моховые горы — тупиковая пассажирская железнодорожная станция Горьковской железной дороги Нижегородской области, находится на железнодорожной ветке Нижний Новгород — Моховые горы, в центре города Бор. Расположена в 20 км от Нижнего Новгорода, время движения до станции 40 минут.

Расписание поездов 
Первый электропоезд проследовал по ветке Толконцево — Моховые Горы в 2008 году, до этого перевозки осуществлялись дизельными поездами с АЧ2 в головах состава.

Примечания 

Станции Горьковской железной дороги
Бор (Нижегородская область)
Тупиковые железнодорожные станции
Железнодорожные станции и платформы Нижегородской области